Маркиз де Ла-Альгаба — испанский дворянский титул. Он был создан в 1568 году королем Испании Филиппом II для Франсиско де Гусмана и Манрике, сына Луиса де Гусмана и Акуньи, 4-го сеньора де Ла-Альгаба.

Название титула происходит от названия муниципалитета Ла-Альгаба в провинции Севилья (автономное сообщество Андалусия).

Сеньоры де Ла-Альгаба 
 Хуан де Гусман и Торрес (1390—1475), 1-й сеньор де Ла-Альгаба
 Супруга — Эльвира де Гусман и Апонте (1400- ?)

 Луис де Гусман и Апонте (1430—1495), 2-й сеньор де Ла-Альгаба.
 Супруга — Инес Понсе де Леон (1430- ?)

 Родриго де Гусман и Понсе де Леон (1450- ?), 3-й сеньор де де Ла-Альгаба.
 Супруга — Леонор де Акунья и Энрикес (1460- ?).

 Луис де Гусман и Акунья (1480- ?), 4-й сеньор де Ла-Альгаба.
 Супруга — Леонор Манрике и Фахардо-Чакон (1490- ?).

Маркизы де Ла-Альгаба

История маркизов де Ла-Альгаба 

[[Файл:Mariafranciscaportocarrero.jpg|thumb|<center>[[Мария Франсиска Палафокс Портокарреро и Киркпатрик|13-я маркиза де Ла-Альгаба]]]]

 Франсиско де Гусман и Манрике (1500- ?), 1-й маркиз де Ла-Альгаба. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Брианда де Гусман и де ла Вега (1500- ?), 4-я графиня де Теба.

 Луис де Гусман и Гусман (1530- ?), 2-й маркиз де Ла-Альгаба и 5-й граф де Теба. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Инес Портокарреро и Энрикес де Ривера (1530- ?), дочь 1-го маркиза де Вильянуэва-де-ль-Рио.

 Педро Андрес де Гусман и Энрикес де Ривера (1580- ?), 3-й маркиз де Ла-Альгаба и 6-й граф де Теба. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Хуана Фернандес де Кордоба и Энрикес де Ривера (1600- ?), дочь 4-го маркиза де Прьего.

 Луис Франсиско Рамирес де Гусман и Фернандес де Кордоба (1620- ?), 4-й маркиз де Ла-Альгаба и 7-й граф де Теба. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Антония Портокарреро и Луна (1616- ?), дочь 3-го графа де Монтихо и 2-й графини де Фуэнтидуэнья.

 Педро де Гусман и Портокарреро, 5-й маркиз де Ла-Альгаба и 8-й граф де Теба. Был бездетен. Ему наследовал его брат.
 Супруга — Марианна де Веласко и Айяла, дочь 8-го графа де Фуэнсалида.

 Агустин де Гусман и Портокарреро, 6-й маркиз де Ла-Альгаба и 9-й граф де Теба. Бездетен, ему наследовала его тетка.
 Супруга — Тереса Каталина де Монкада и Фахардо (1665—1728), 9-я герцогиня де Монтальто.

 Инес де Гусман и Фернандес де Кордоба (1625- ?), 7-я маркиза де Ла-Альгаба и 10-я графиня де Теба. Ей наследовал её сын.
 Супруг — Кристобаль Портокарреро и Энрикес де Луна (1617—1641), 3-й маркиз де Вальдеррабано.

 Кристобаль Портокарреро де Гусман и Энрикес де Луна (? — 1704), 8-й маркиз де Ла-Альгаба, 11-й граф де Теба и 4-й маркиз де Вальдеррабано. Ему наследовал его сын.
 Супруга — Мария Фунес де Вильяльпандо и Монрой, 4-я маркиза де Осера.

 Кристобаль Грегорио Портокарреро и Фунес де Вильяльпандо (1692—1763), 9-й маркиз де Ла-Альгаба, 5-й маркиз де Вальдеррабано и 5-й маркиз де Осера. Ему наследовала его внучка.
 Супруга — Мария Доминга Фернандес де Кордоба и Портокарреро (1693—1747).

 Мария Франсиска де Салес Портокарреро и Лопес де Суньига (1754—1808), 10-я маркиза де Ла-Альгаба, 16-я графиня де Теба, 7-я маркиза де Вальдеррабано и 6-я маркиза де Осера. Ей наследовал её старший сын.
 Супруг — Фелипе Антонио де Палафокс и Крой д’Авре (1739—1790).
 Супруг — Эстанислао де Луго и Молина (1753—1833).

 Эухенио де Палафокс и Портокарреро (1173—1834), 11-й маркиз де Ла-Альгаба, 17-й граф де Теба, 8-й маркиз де Вальдеррабано и 7-й маркиз де Осера. Холост и бездетен, ему наследовал его младший брат.

 Киприано де Палафокс и Портокарреро (1784—1839), 12-й маркиз де Ла-Альгаба, 18-й граф де Теба, 9-й маркиз де Вальдеррабано и 8-й маркиз де Осера. Ему наследовала его старшая дочь.
 Супруга — Мария Мануэла Энрикета Киркпатрик де Глосебурн и де Гриверни (1794—1879).

 Мария Франсиска де Салес Палафокс и Киркпатрик (1825—1860), 13-я маркиза де Ла-Альгаба и 10-я маркиза де Вальдеррабано. Ей наследовал её сын.
 Супруг — Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Вентимилья (1821—1881), 15-й герцог де Альба-де-Тормес.

 Карлос Мария Фитц-Джеймс Стюарт и Портокарреро (1849—1901), 14-й маркиз де Ла-Альгаба, 11-й маркиз де Вальдеррабано и 16-й герцог де Альба. Ему наследовал его старший сын.
 Супруга — Мария дель Росарио Фалько и Осорио (1854—1904).

 Хакобо Фитц-Джеймс Стюарт и Фалько (1878—1953), 15-й маркиз де Ла-Альгаба, 10-й маркиз де Осера и 17-й герцог де Альба-де-Тормес. Ему наследовала его дочь.
 Супруга — Мария дель Росарио Сильва и Гуртубай (1900—1934), 10-я маркиза де Сан-Висенте-дель-Барко и 15-я герцогиня де Альяга.

 Каэтана Фитц-Джеймс Стюарт и Сильва (1926—2014), 16-я маркиза де Ла-Альгаба, 11-я маркиза де Осера, 18-я герцогиня де Альба, 11-я маркиза де Сан-Висенте-дель-Барко и 16-я герцогиня де Альяга. Ей наследовал ей старший сын.
 Супруг — Луис Мартинес де Ирухо и Артаскос (1919—1972).
 Супруг — Хесус Агирре и Ортис де Сапате (1934—2001).
 Супруг — Альфонсо Диес Карабантес (род. 1950).

 Карлос Фитц-Джеймс Стюарт и Мартинес де Ирухо (род. 1948), 17-й маркиз де Ла-Альгаба', 12-й маркиз де Осера и 19-й герцог де Альба.
 Супруга — Матильда Солис и Мартинес-Кампос'' (род. 1963).

Генеалогия 
<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

См. также 
 Дворец маркизов де Ла-Альгаба
 Хуан Гусман и Торрес
 Герцоги Альба
 Маркиз де Вальдеррабано

Источники 
 Antequera Pérez-Luengo, Juan José (1999). Historia de La Algaba. Ayuntamiento de La Algaba. OCLC 819197155.

См. также 
 Marqueses de La Algaba

Маркизы Испании